Chips, de fines tranches de pommes de terre frites dans l'huile
 Par analogie, chips de crevettes, préparation à base d'amidon et de crevettes. 
 CHiPs, série télévisée américaine diffusée de 1977 à 1983
 CHiPs, adaptation cinématographique de la série sortie en 2017
 Chips, un groupe de pop suédois
 Chips et Noi, (Fabien Culié et Charles Lapassat1) sont deux commentateurs français de League of Legends
 Chips Moman est le surnom de Lincoln Wayne Moman, un producteur de musique américain.
 Chips (jeu)

Articles connexes 

 Chip
 Fish and chips (homonymie)
 Goodbye, Mr. Chips